Basedow (Lauenburg)
 Basedow (Mecklenburg)
 Ziekte van Graves(-Basedow), een auto-immuunziekte